Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio – chiesa di Roma
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Busseto
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Carpi
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Mazzarino
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Milano
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Noli
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Oliena
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Parigi
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Pistoia
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola – chiesa di Vigevano

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ignazio